Head kan som auktorsförkortning betyda:

 Jason J. Head
 Jason Head

Robotskapade auktorsförkortningar